Fernando Teles ist der Name folgender Personen:

* Fernando Teles (Bankmanager), angolanischer Bankmanager 
 Fernando Teles do Nascimento (1953–1980), osttimoresischer Politiker und Freiheitskämpfer